Сезон 2019/20 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, що стартував 20 липня 2019 року та фінішує 3 серпня 2020 року. Це 123-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном втретє поспіль став Янг Бойз, загалом це його 14-й титул.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 24 лютого по 20 червня 2020 року.

Команди учасники

Турнірна таблиця

Результати матчів

Перший етап 
1-18 тури

Другий етап 
19-36 тури

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|7 — 10 серпня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Суперліга на сайті uefa 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2020
Швейцарія
Швейцарія
2019 у швейцарському спорті
2020 у швейцарському спорті